Red Harvest peut désigner :

Romans 
 Red Harvest (1929), un roman policier de Dashiell Hammet connu en français sous le titre La Moisson rouge
 Red Harvest (2010), un roman de science-fiction dans l'univers Star Wars de Joe Schreiber, connu en français sous le titre Moisson rouge

Musique 
 Red Harvest (2007), un album du groupe de metal Bloodsimple 
 Red Harvest, un groupe de metal industriel Norvégien